Eusauropoda ("praví sauropodi") byli významnou a rozšířenou skupinou sauropodních dinosaurů, žijících v období spodní jury až pozdní svrchní křídy na území dnešní Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Evropy, Asie, Afriky i Austrálie. Žili tedy v době před asi 180 až 66 miliony let. Tento klad ustanovil paleontolog Paul Upchurch v roce 1995.

Popis 

Na výčtu anatomických znaků společných všem eusauropodům se paleontologové stále nemohou dohodnout, a to zejména z důvodu chybějících fosilií některých raných zástupců kladu. Zástupci této skupiny byli vesměs velcí až obří kvadrupední (po všech čtyřech se pohybující) býložravci s dlouhými ocasy a krky, malými hlavami, sloupovitými končetinami a mohutným trupem různého tvaru. Patří mezi ně i největší suchozemští obratlovci, známí vědě, tedy někteří titanosaurní a diplodokoidní sauropodi. Hmotnost některých z nich (například druh Argentinosaurus huinculensis) pravděpodobně přesahovala 60 000 nebo dokonce 90 000 kg a délka 35 metrů. Z původně bipedních (po dvou se pohybujících) předků se eusauropodi vyvinuli v obligátně kvadrupední (graviportální) živočichy.

Zástupci 
 Algoasaurus
 Asiatosaurus
 Atlasaurus
 Bagualia
 Cetiosauriscus?
 Chebsaurus
 Chondrosteosaurus?
 Ferganasaurus
 Jobaria
 Klamelisaurus
 Liubangosaurus
 Nebulasaurus
 Qinlingosaurus
 Shunosaurus
 Volkheimeria
 Čeleď Cetiosauridae
 Čeleď Mamenchisauridae
 Klad Turiasauria
 Klad Neosauropoda

Klasifikace

Odkazy

Reference

Literatura 
 Wilson, J. A.; Curry-Rogers, K. A. (2005). The Sauropods: evolution and paleobiology. Berkeley: University of California Press. .
 Upchurch, P. (1998). The Phylogenetic relationships of sauropod dinosaurs. Zoological Journal of the Linnean Society of London, 128(1): 43–103.
 Royo-Torres, R.; et al. (2009). "High European sauropod dinosaur diversity during Jurassic-Cretaceous transition in Riodeva (Teruel, Spain)". Palaeontology. 52 (5): 1009–1027. doi:10.1111/j.1475-4983.2009.00898.x

Externí odkazy 
 
 Informace na webu DinoChecker 

Plazopánví dinosauři
Sauropodní dinosauři